10-я Ша́хта — посёлок в Правобережном округе города Липецка. Расположен вдоль Липецкой кольцевой автодороги юго-западнее пересечения с Лебедянским шоссе.

Посёлок был построен во 2-й половине 1950-х годов для рабочих 10-й шахты (ныне не действует), что и отражено в названии. Сегодня это обособленное от города селение, связанное с железнодорожным вокзалом автобусным маршрутом № 3 (проходит по улице Маршала Рыбалко)

Застройка частная. Через центр 10-й Шахты проходит служебная железнодорожная ветвь, идущая в Копцевы Хутора.

Основная улица — улица Маршала Рыбалко. На улице Одоевского, 10, находится поселковый Дом культуры. Имеется детский сад (№ 31). В посёлке действовала школа № 18, но она была закрыта в конце 2000-х годов. Сейчас дети с 10-й шахты ездят на автобусе в школу 48. 

В посёлке множество прудов, образованных на пересохшей речке.

10-я Шахта на юге вплотную примыкает к массивам садоводческих участков. На запад от посёлка находится военный аэродром.

Населённые пункты по алфавиту
Правобережный округ Липецка
Микрорайоны Липецка